Paul Korner, pseudoniem van Paul Prager
Paul Körner (1893-1957), Duits politicus